Мильгамма — комбинированное лекарственное средство. Содержит витамины B1, B6 и B12, а также лидокаин. Обладает анальгезирующим действием, улучшает кровоснабжение, стимулирует регенерацию нервной ткани, улучшает проведение нервного импульса.

Фармакодинамика 
Нейротропные витамины группы B оказывают благоприятное воздействие при воспалительных и дегенеративных заболеваниях нервов и двигательного аппарата, в высоких дозах обладают анальгезирующим действием, способствуют усилению кровотока и нормализуют работу нервной системы и процесс кроветворения.

Показания 

Заболевания нервной системы различного происхождения:
 нейропатия (диабетическая, алкогольная и др.);
 неврит и полиневрит, в том числе ретробульбарный неврит;
 периферические парезы, в том числе лицевого нерва;
 невралгия, в том числе тройничного нерва и межреберных нервов;
 болевой синдром (корешковый, миалгия, опоясывающий герпес).

Противопоказания 
 гиперчувствительность (в том числе к отдельным компонентам);
 тяжёлые и острые формы декомпенсированной сердечной недостаточности;
 период новорождённости (особенно недоношенные дети) (р-р д/ин).

Применение при беременности и кормлении грудью 
При ежедневной дозе витаминов B6 до 25 мг нет никаких противопоказаний к применению во время беременности и кормления грудью. Драже и раствор содержат 100 мг препарата, и поэтому в этих случаях их применять не рекомендуется.

Побочные действия 
Потливость, тахикардия, угревая сыпь, другие системные реакции (р-р д/ин. при очень быстром введении), аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, зуд, бронхоспазм, отек Квинке, анафилактический шок.

Взаимодействие 
Тиамин полностью распадается в растворах, содержащих сульфиты. Другие витамины инактивируются в присутствии продуктов распада витамина B1. Леводопа снижает эффект терапевтических доз витамина B6.
Возможно взаимодействие с циклосерином, D-пеницилламином, адреналином, норадреналином, сульфонамидами.

Несовместим с окислительно-восстановительными веществами, а также с фенобарбиталом, рибофлавином, бензилпенициллином, глюкозой, метабисульфитом, солями тяжелых металлов. Медь ускоряет распад тиамина, кроме того, тиамин утрачивает своё действие при pH более 3.

Способ применения и дозы 
Внутримышечно (глубоко). В тяжёлых случаях и при острых болях для быстрого повышения уровня препарата в крови необходима одна инъекция (2 мл) в день. После того, как пройдет обострение и при лёгких формах заболевания необходима 1 инъекция 2-3 раза в неделю. В дальнейшем для продолжения лечения принимают по 1 драже Мильгамма® композитум ежедневно в течение 2-3 нед.

См. также 

 Синдром хронической усталости

Примечания

Ссылки 
 Сайт Энциклопедии лекарств РЛС (rlsnet.ru). Описание препарата Мильгамма.

Поливитаминные препараты